Хаки́м Сибга́т Тази́евич (; настоящая фамилия — Хакимов; 1912—1986) — советский татарский поэт. Член ВКП(б) с 1943 года. Участник Великой Отечественной войны. Отец Р. С. Хакимова.. народный поэт Татарской АССР (1986).

Биография 
Сибгат Хаким родился 4 декабря (12 декабря) 1911 года в деревне Кулле-Кими (ныне административный центр муниципального образования «сельское поселение Кулле-Киминское», , Республика Татарстан) в бедной крестьянской семье. В 1931 году учился на рабфаке в Казани, затем поступил в Казанский педагогический институт, который окончил в 1937 году.

Призван в Красную Армию в 1941 году, с мая 1942 года участник боевых действий. За боевые заслуги командир взвода стрелковой роты 1243-го стрелкового полка 375-й стрелковой дивизии лейтенант Хакимов в августе 1943 года награждён орденом Красной Звезды.

В 1963—1967 годах был членом Президиума Верховного Совета Татарской АССР. В 1965 году стал секретарём СП РСФСР.

Творчество 
Первые произведения Хакима были опубликованы в 1931 году. Отдельным сборником его стихи вышли в 1938 году — «Первые песни» («Беренче җырлар»). В 1939—1940 годах вышли его поэмы о Г. Тукае «Пара гнедых» («Пар ат») и «Детство поэта» («Шагыйрьнең балачагы»). В военные и послевоенные годы Хаким создал ряд произведений о войне, героизме, подвигах на фронтах и в тылу. Его перу принадлежат поэмы «Садоводы» («Бакчачылар»), «Через кручи» («Үрләр аша», о строительстве нефтепровода «Дружба»), «Дуга» (о Великой Отечественной войне). Также Хакимом были написаны сборники поэзии «По зову Ленина» («Ленин фәрманы белән») и «С Лениным сердце мое говорит» («Күңелем Ленин белән сөйләшә»).

Награды и премии 
 народный поэт Татарской АССР (1986)
 Республиканская премия имени Габдуллы Тукая (1960)
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1970) — за поэмы «Письмо Ленину от крестьян деревни Кокушкино», «По зову Ленина» (1958), «С Лениным сердце мне говорит» (1970) и стихи последних лет
 орден Ленина (15.12.1971)
 орден Октябрьской Революции (16.12.1981)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (14.06.1957)
 орден Красной Звезды (23.08.1943)
 медали

Память 
Похоронен на Татарском кладбище в Казани.

Его имя носит улица в Ново-Савиновском районе Казани и улица в Набережных Челнах.

Издания на русском языке 
 Избранное. Казань, 1952
 Избранное. М., 1984
 С песней в сердце. М., 1952
 Летняя заря. Казань, 1954
 Стихотворения и поэмы. М., 1954
 Волнения и тревоги. Казань, 1957
 Дневник беспокойной души. М., 1960
 Цветы бури. М., 1962
 Стихи. М., 1964
 Небо в глазах. Казань, 1966
 Через кручи. М., 1968
 Вечные ветви. М., 1971
 Стихи последних лет. М., 1973
 Врата времен. М., 1977
 Вся синь весны. М., 1981
 Десять ключей на горе. Казань, 1981
 Близкая даль. М., 1985

См. также 
 «Милләттәшләр. Хакимов Сибгат Тазиевич»

Литература 
Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998.

Примечания

Ссылки 
 Краткая литературная энциклопедия

Татарские поэты
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Похороненные на Ново-Татарском кладбище